Nessorhinus är ett släkte av insekter. Nessorhinus ingår i familjen hornstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hornstritar
Nessorhinus